Delle har flere betydninger:

 Frikadelle – en slags kødbolle
 Delle (arbejdsbord) – et arbejdsbord
 Delle (fransk by) – en by